Меза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 28 км на північний схід від Тулузи, 45 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 250 осіб у працездатному віці (15-64 років) 187 були активні, 63 — неактивні (показник активності 74,8%, у 1999 році було 78,0%). З 187 активних працювало 178 осіб (100 чоловіків та 78 жінок), безробітних було 9 (3 чоловіки та 6 жінок). Серед 63 неактивних 23 особи були учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 21 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 406,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мезан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн